Angle Tarn ist der Name folgender Seen:

 Angle Tarn (Langdale), See bei Langdale im Lake District, England
 Angle Tarn (Patterdale), See bei Patterdale im Lake District, England